Восточный регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от географического положения. Центр региона — город Штип.

Восточный регион включает 13 общин расположенных в восточной части страны. Крупнейшими городами являются Штип, Кочани, Свети-Николе, Делчево, Виница и Пробиштип. По результатам переписи 2002 года в общинах Восточного региона проживают 203 213 жителей. Общая площадь общин региона — 4180 км².

Этнический состав населения региона согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии